Manuel Fernández può riferirsi a:
Manuel Fernández Castrillón (1780-1836), militare messicano
Manuel Fernández Silvestre y Pantiga (1871-1921), generale spagnolo
Manuel Fernández Juncos (1846-1928), poeta e giornalista spagnolo, naturalizzato portoricano
Manuel Fernández soprannominato Manolín (1914-1961), calciatore spagnolo
Manuel Fernández Grandizo (1912-1989), politico e scrittore spagnolo
Manuel Fernández Fernández soprannominato Pahiño (1923-2012), calciatore spagnolo
Manuel Fernández Muñiz (1986-), calciatore spagnolo
Manuel Elías Fernández Guzmán (1989-), calciatore uruguaiano
Manuel Fernández (1983-), allenatore argentino